Anders Lif kan syfta på:

Anders Lif i Hofors (1906–2000, fackföreningsman och socialdemokratisk politiker
Anders Lif (författare) (1946–), journalist och författare